Николас Кинг Нолти (, -{IPA}-: ) амерички је глумац, рођен 8. фебруара 1941. године у Омахи (Небраска).

Филмографија 

|-
| 1974. || || -{Winter Kill}- || Дејв Мајклс || 
|-
| 1974. || || -{The California Kid}- || Баз Стафорд || 
|-
| 1974. || || -{Death Sentence}- || Џон Хили || 
|-
| 1975. || || -{Return to Macon County}- || Бо Холингер || 
|-
| 1975. || || -{The Runaway Barge}- || Рој Блаунт || 
|-
| 1975. || || -{Adams of Eagle Lake}- || полицајац Џери Трој || 
|-
| 1977. || Амбис || -{The Deep}- || Дејвид Сандерс || 
|-
| 1978. || || -{Who'll Stop the Rain}- || Реј Хикс || 
|-
| 1979. || || -{North Dallas Forty}- || Филип Елиот || 
|-
| 1980. || || -{Heart Beat}- || Нил Касади || 
|-
| 1982. || || -{Cannery Row}- || Док || 
|-
| 1982. || 48 сати || -{48 Hrs.}- || Џек Кејтс || 
|-
| 1983. || || -{Under Fire}- || Расел Прајс || 
|-
| 1984. || || -{Grace Quigley}- || Симор Флинт || 
|-
| 1984. || || -{Teachers}- || Алекс Хурел || 
|-
| 1986. || || -{Down and Out in Beverly Hills}- || Џери Баскин || 
|-
| 1987. || Тексашки граничар || -{Extreme Prejudice}- || Џек Бентин || 
|-
| 1987. || || -{Weeds}- || Ли Амстетер|| 
|-
| 1989. || || -{Three Fugitives}- || Лукас || 
|-
| 1989. || Њујоршке приче || -{New York Stories}- || Лајонел Доби || 
|-
| 1989. || || -{Farewell to the King}- || Лиројд || 
|-
| 1990. || || -{Everybody Wins}- || Том О’Тул || 
|-
| 1990. || Питања и одговори || -{Q & A}- || Мајкл „Мајк” Бренан || 
|-
| 1990. || Још 48 сати || -{Another 48 Hrs.}- || Џек Кејтс || 
|-
| 1991. || Рт страха || -{Cape Fear}- || Сем Бауден || 
|-
| 1991. || || -{The Prince of Tides}- || Том Винго || 
|-
| 1992. || || -{Lorenzo's Oil}- || Огасто Одон || 
|-
| 1994. || || -{I'll Do Anything}- || Мет Хобс || 
|-
| 1994. || || -{Blue Chips}- || Пит Бел || 
|-
| 1994. || Волим невоље || -{I Love Trouble}- || Питер Бракет || 
|-
| 1995. || Џеферсон у Паризу || -{Jefferson in Paris}- || Томас Џеферсон || 
|-
| 1996. || || -{Mulholland Falls}- || Макс Хувер || 
|-
| 1996. || || -{Mother Night}- || Хауард В. Кембел млађи || 
|-
| 1997. || || -{Nightwatch}- || инспектор Томас Алберт Креј|| 
|-
| 1997. || || -{Afterglow}- || Лаки Ман || 
|-
| 1997. || Потпуни заокрет || -{U Turn}- || Џејк Мекена || 
|-
| 1997. || На ивици разума || -{Affliction}- || Вејд Вајтхаус|| 
|-
| 1998. || Танка црвена линија || -{The Thin Red Line}- || потпуковник Гордон Тол || 
|-
| 1999. || || -{The Best of Enemies}- || - || 
|-
| 1999. || || -{Breakfast of Champions}- || Хари Ле Сабре|| 
|-
| 1999. || || -{Simpatico}- || Винсент Т. Веб|| 
|-
| 2000. || || -{The Golden Bowl}- || Адам Вервер || 
|-
| 2000. || || -{Trixie}- || сенатор Драмонт Ејвери || 
|-
| 2001. || || -{Investigating Sex}- || Фалдо || 
|-
| 2002. || || -{The Good Thief}- || Боб Монтагнет|| 
|-
| 2003. || || -{Northfork}- || отац Харлан || 
|-
| 2003. || Халк || -{Hulk}- || др Дејвид Банер / Отац || 
|-
| 2004. || || -{The Beautiful Country}- || Стив || 
|-
| 2004. || || -{Clean}- || Албрехт Хаусер || 
|-
| 2004. || Хотел Руанда || -{Hotel Rwanda}- || пуковник Оливер || 
|-
| 2005. || || -{Neverwas}- || Метју || 
|-
| 2006. || || -{Over the Hedge}- || Винсент || 
|-
| 2006. || || -{Paris, je t'aime}- || Винсент || 
|-
| 2006. || || -{Peaceful Warrior}- || Сократес || 
|-
| 2006. || || -{Off the Black}- || Реј Кук || 
|-
| 2006. || || -{The Death of Harry Tobin}- || - || 
|-
| 2012. || Гангстерски одред || -{The Gangster Squad}- || Бил Паркер ||
|-
| 2014. || Ноје || -{Noah}- || Самјаза || 
|-
| 2019. || Мандалоријанац || -{The Mandalorian}- || Квил ||
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1941.
Амерички глумци
Добитници награде Златни глобус
Добитници Награде Бостонског друштва филмских критичара